
Il existe plusieurs musées de l'ardoise consacrés à l'extraction du schiste ardoisier :

Musée de l'ardoise de Alle-sur-Semois dans la province de Luxembourg en Région wallonne
 Musée de l'ardoise de Bertrix dans la province de Luxembourg en Région wallonne.

Musée de l'ardoise à Mont-Saint-Hilaire au Québec

Musée de l'ardoise de Fumay dans le département des Ardennes et la région Champagne-Ardenne.
 Musée de l'ardoise de Renazé dans la partie de la Mayenne angevine du département de la Mayenne et la région des Pays de la Loire.
 Musée de l'ardoise de Rimogne dans le département des Ardennes et la région Champagne-Ardenne.
 Musée de l'ardoise de Travassac dans le département de la Corrèze et la région du Limousin.
 Musée de l’ardoise de Trélazé dans le département de Maine-et-Loire et la région des Pays de la Loire.

Musée de l'ardoise de Haut-Martelange dans le canton de Redange.

Musée de l'ardoise d'Elm dans le canton de Glaris